A jó élet, filozófiai fogalom. Szókratésztől a filozófusok kedvelt témája.
 A jó élet  (1913), Kosztolányi Dezső verse
 A jó élet (2006), Jay McInerney regény
 A jó élet (1975–1978), brit televíziós sorozat